Kharda o Kauri, regió d'Urartu.
 Thikana de Kharda, thikana feudatària de Jodhpur.